Райчи́хинск () е град в Амурска област, Русия. Разположен е на 25 km западно от река Бурея (приток на Амур) и на около 150 km югозападно от Благовешченск. Административен център е на градски окръг Райчихинск. Към 2016 г. има население от 17 783 души.

История 
Селището е основано през 1932 г. във връзка с разработването на находище на кафяви въглища. Наречено е на малката река Райчиха, която протича 10 km западно от селището. През 1934 г. получава статут на селище от градски тип, а през 1944 г. е вече град. В периода 1938 – 1942 г. в Райчихинск действа гулаг „Райчихлаг“, чиито затворници са работили в мините. Броят на затворниците достига 11 000 през 1940 г.

Население

Климат 
Климатът в града е умереноконтинентален. Средната годишна температура е -1 °C, а средното количество годишни валежи е около 627 mm.

Икономика 
Градът е голям въгледобивен център – добиват се кафяви въглища в две големи открити мини. Има ремонтно-механичен завод, обслужващ мините и жп гара.

Източници 

Градове в Амурска област